Příjmení McCann nese více různých osobností:

 Gavin McCann (* 1978) – anglický fotbalista
 Chuck McCann (1934–2018) – americký herec
 Les McCann (* 1935) – americký jazzový klavírista a zpěvák